Plac Konstytucji 3 Maja:
 Plac Konstytucji 3 Maja w Kielcach
 Plac Konstytucji 3 Maja w Krośnie
 Plac Konstytucji 3 Maja w Opolu
 Plac Konstytucji 3 Maja w Radomiu
 Plac Konstytucji 3 Maja w Sopocie
 Plac Konstytucji 3 Maja w Tychach
 Plac Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu

Zobacz też 
 Plac Konstytucji

Konstytucji 3 Maja